Лососёвые () — подсемейство лучепёрых рыб из одноимённого семейства лососёвых (Salmonidae).

Описание 
Имеют черты, общие для всего семейства лососёвых.

От хариусовых отличаются более коротким и меньшим по размеру спинным плавником, который содержит от 10 до 16 лучей. Имеют более яркую окраску, чем сиговые.

Классификация 
Общеупотребительные в быту названия «лосось» и «форель» вопреки стереотипу не соответствуют ни одному виду рыб. Это собирательные названия либо целого семейства или подсемейства (характерно для имени «лосось»), либо большой группы видов, объединённых одним свойством (форель).

Собственно лососем считается сёмга вообще, или сёмга во время нереста. С другой стороны, термин «лосось» присутствует в названии более десятка разных видов рыб из разных подсемейств, а также в названии двух родов — Благородные лососи и Тихоокеанские лососи.

Такая же ситуация наблюдается и с латинскими названиями — salmo (лосось) и trutta (форель).

Также затруднительна и научная классификация. Ввиду изменчивости и широкого распространения видов семейства лососёвых, среди учёных выработались как разные классификации (см. Лососеобразные), так и разные названия (помимо национальных, в т.ч. сугубо научные латинские синонимы) для одних и тех же видов данного семейства. Более того, одно и то же латинское (научное) название в разных классификациях может соответствовать разным видам.

В таблице ниже сведены русскоязычные, англоязычные и латинские синонимы для видов подсемейства лососёвых. Основные латинские названия, как и классификация, приведены по ITIS.

Лососёвые